Dungel ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Dungel (1842–1923), Abt von Stift Göttweig
 Jan Dungel (* 1951), Illustrator von Kinder- und Fachbüchern

Siehe auch:
 Dungl